Stávros Niárchos, armateur grec
 Stavros S. Niarchos (voilier)